Нуссбаум () — фамилия.
 Нуссбаум, Луи Фредерик (1923—1996) — французский учёный-востоковед, специалист по Японии, Китаю, Юго-Восточной Азии и Индии.
 Нуссбаум, Марта (род. 1947) — американский философ, профессор права и этики Чикагского университета.
 Нуссбаум, Феликс (1904—1944) — немецкий художник.
 Нуссбаум, Цви (1935—2012) — известный как, возможно, мальчик изображённый на знаменитой фотографии Варшавского гетто из рапорта Штропа.
 Нуссбаум, Эстель (более известна под фамилией Харрис; 1928—2022) — американская актриса и комедиантка.

См. также 
 Баум
 Нуссимбаум